Ленинский район — административный район в городе Владимире. Образован в 1973 году, в современных границах существует с 1 февраля 2007 года. Назван по одной из крупных магистралей — проспекту Ленина.

География 
Район включает в себя территории, расположенные к западу и юго-западу от исторического ядра города. Граничит с Октябрьским районом по улицам Летнеперевозинской и Дзержинского, Октябрьскому проспекту, улице Мира, проспекту Строителей, улицам Сурикова и Балакирева, объездному шоссе (улице Лакина), 7-й линии, водохранилищу Содышка. В состав Ленинского района входят также микрорайоны: Юрьевец, Энергетик, Мостострой, Пиганово, сёла: Спасское и Мосино; деревни: Немцово и Оборино.

Площадь территории района составляет 10 280 гектаров. Численность населения по данным на 1 января 2010 года — 119 148 человек.

Основные магистрали — проспект Ленина, улица Чайковского, улица Верхняя Дуброва, Московское шоссе.

Население

Характеристика 
На территории, ныне занимаемой Ленинским районом, прежде находились загородные слободы: Ямская, Новая Ямская, Стрелецкая, Пушкарская, Гончары, Солдатская. Левый берег Клязьмы был покрыт лесом, от которого к настоящему времени остались реликтовый бор Сосенки и лесопарк «Дружба». В процессе интенсивной застройки района (1950—1960-е годы) в черту города Владимира вошли несколько окрестных деревень (Быковка, Левино поле, Сущёво). С момента своего выделения и по сегодняшний день Ленинский район является самым крупным владимирским районом по численности населения. В отличие от Фрунзенского и Октябрьского районов, мощных промышленных предприятий здесь немного. Практически все они располагаются в стороне от жилых массивов — за железной дорогой (в так называемой «Яме») и на территории посёлков Юрьевец и Энергетик (с 2006 года — микрорайоны города).

На территории Ленинского района расположены всемирно известные Золотые ворота и ряд других памятников архитектуры (Троицкая «Красная», Михайло-Архангельская, Сретенская, Вознесенская церкви, костёл), а также восстановленная в начале XXI века Казанская церковь на площади Победы.

Объекты социальной инфраструктуры 
Областной драматический академический театр имени А. В. Луначарского, концертный зал имени С. И. Танеева областной филармонии, Владимирский государственный гуманитарный университет и ряд учреждений среднего профессионального образования (авиамеханический, политехнический, строительный колледжи), кинотеатр «Киномакс-Буревестник», стадион «Торпедо», лесопарк «Дружба».

Примечания

Ссылки 
 Ленинский район Владимира на сайте органов местного самоуправления.

Районы Владимира
Районы, названные в честь Владимира Ленина
Появились в 1973 году в России
Районы, образованные в 1973 году
1970-е годы во Владимирской области